Negativt bevis kan syfta på:

Modus tollens – en logisk slutledningsregel
Frånvarobevis – exempelvis ett bevis för att det inte finns mjölk i en viss skål.
Bevis för omöjlighet – matematik

Se även 
Bevisbörda
Russells tekanna